Sofia Carlotta di Meclemburgo-Strelitz (1744-1818), figlia di Carlo Ludovico Federico di Meclemburgo-Strelitz, e regina consorte del Regno Unito e di Hannover, come moglie di Giorgio III
 Carlotta di Meclemburgo-Strelitz (1769-1818), figlia di Carlo II di Meclemburgo-Strelitz, e duchessa consorte di Sassonia-Hildburghausen, come moglie di Federico di Sassonia-Altenburg